Гродзично () — сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Новомястский повят, Варминьско-Мазурское воеводство. Население — 6213 человек (на 2004 год).

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Сельские округа 
 Болешин
 Гродзично
 Катлево
 Ковалики
 Кулиги
 Линовец
 Лёрки
 Монтово
 Мроченко
 Мрочно
 Нове-Гродзично
 Осташево
 Рынек
 Свинярц
 Тшцин
 Зайёнчково
 Звиняж
 Бялоблоты
 Якубково

Соседние гмины 
 Гмина Бжозе
 Гмина Кужентник
 Гмина Лидзбарк
 Гмина Любава
 Гмина Нове-Място-Любавске
 Лидзбарк

Ссылки 
 Официальная страница

Гмины Варминьско-Мазурского воеводства